Lex Calpurnia peut désigner :
 lex Calpurnia, une loi de 149 avant JC mettant en place un tribunal permanent pour poursuivre l' extorsion commis par les magistrats et les gouverneurs ;
 lex Calpurnia, une loi adoptée par le Sénat romain en 90 av. J-C. pour permettre aux alliés d'obtenir la citoyenneté romaine.

Voir aussi 
 Lex gabinia-calpurnia, une loi romaine datée de 58 avant notre ère, qui exonère l’île de Délos des droits de douane